Татавин () — вилайет на юге Туниса.
 Административный центр — город Татавин.
 Площадь — , население — .

География 
Самый большой и третий по малонаселённости вилайет Туниса.

На северо-западе граничит с вилайетом Кебили, на северо-востоке с вилайетом Меденин, на востоке с Ливией, на западе с Алжиром.

Помимо столицы, города Татавин, в вилайете расположены города Бордж-Бургиба, Дженейен, Гумрасен, Ремада.

На территории вилайета Джордж Лукас снимал часть Звёздных войн (эпизод о родном доме юного падавана Люка Скайуокера).

Административное деление 
Вилайет Татавин делится на 7 округов:
 Бир-Лахмар (Bir Lahmar)
 Дехибат (Dehiba)
 Гумрасен (Ghomrassen)
 Ремада (Remada)
 Смар (Smâr)
 Северный Татавин (Tataouine Nord)
 Южный Татавин (Tataouine Sud)

Примечания